

Persone 
Domenico Fisichella – politico e docente italiano (1935)
Francesco Fisichella – sacerdote e filosofo italiano (1841-1908)
Giancarlo Fisichella – pilota automobilistico italiano (1973)
Salvatore "Rino" Fisichella – teologo e arcivescovo cattolico italiano (1951)
Salvatore Fisichella – tenore italiano (1943)

Altro 
Fisichella Motor Sport – squadra di corse sportive automobilistiche